Нижняя Берёзовая — название нескольких малых рек в России:
 Нижняя Берёзовая — в Аскизском районе Хакасии, приток Теренсуга.
 Нижняя Берёзовая — в Балахтинском районе Красноярского края, приток Тубили (притока Дербины).
 Нижняя Берёзовая — в Кемеровской области, приток Усы.

См. также 
 Большая Берёзовая, Малая Берёзовая
 Верхняя Берёзовая
 Левая Берёзовая, Правая Берёзовая (стр. значений)
 Берёзовая (стр. значений)

Примечания